Le patronyme Dusart ou  indique une origine, soit du Sart ou de/du Sars.
 Agnes Dusart, coureuse cycliste belge ;
 Charles Dusart, officier belge, (1860-1914) ;
 Cornelis Dusart, peintre hollandais, (1665-1704) ;
 Émile Dusart, footballeur français ;
 Émile Dusart, architecte à Valenciennes ;
 Michel Dusart (né en 1943), écrivain et scénariste de bande dessinée belge ;
 Paul Dusart, architecte à Valenciennes, Fils d’Émile ;
 Frédéric Dusart, entraîneur français de basket-ball ;
 Pierre Dusart, mathématicien français.

Patronyme français